Radlbach heißen die folgenden Gewässer:

 Radlbach (Hürmbach), linker Zufluss des Hürmbachs vor Rametzhofen, Marktgemeinde Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Radlbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser (zur Drau) bei Trebesing, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten